Matias Sosa Campi (nacido el 23 de octubre de 1983) es un peleador profesional Argentino de artes marciales mixtas. Campi es actualmente campeón en las organizaciones WBU y WFMC, bajo la categoría de 93 Kilos.

Biografía
Nacido en Carlos Paz, Argentina en el año 1983, Matias Sosa Campi jugó al rugby desde los 5 años, y comenzó a entrenar deportes de combate a los 20 años. Actualmente el entrena en el gimnasio KnockOut en Carlos Paz, con su equipo Top Fighting.

Premios
Falucho de Oro 2015 – Artes Marciales Mixtas

Récord en artes marciales mixtas

Referencias 

Practicantes de artes marciales mixtas de Argentina